

Персоналии

Монархи 
 Павел I (российский император) (1754—1801)
 Павел I (король Греции) (1901—1964)

Архиереи 
 Павел I (архиепископ Константинопольский) (IV век)
 Павел I (папа римский) (757—767)
 Павел I (нижегородский митрополит)
 Павел I Брешианский (V век)

Другое 
 Павел I (пьеса) — пьеса Д. С. Мережковского
 Император Павел I (броненосец) — российский броненосец (1910—1924)

См. также 
 Иоанн Павел I — папа римский (1978)